Pinna är ett släkte av musslor. Pinna ingår i familjen Pinnidae. 

Pinnasläktets mussor har ett tunt och trekantigt skal, utvändigt försett med fjäll. De förekommer i Medelhavet och andra varmare hav. Byssustrådarna har använts vid fläteriarbeten och vävnader. I dess mantelhåla lever musselväktaren symbiotiskt.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor